Le dème de Paxos (en grec : ) est un dème situé dans la périphérie de Îles Ioniennes en Grèce. Il couvre notamment les îles de Paxos et Antipaxos.

Notes et références 

Dème dans les îles Ioniennes